Gora Mamadali är ett berg i Armenien.   Det ligger i provinsen Kotajk, i den centrala delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Mamadali är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Mamadali är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Gora Mamadali. Närmaste större samhälle är Hrazdan,  kilometer öster om Gora Mamadali. 

Trakten runt Gora Mamadali består i huvudsak av gräsmarker. Runt Gora Mamadali är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Kotajk
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre